Kreisberg ist Familienname folgender Personen:

 Andrew Kreisberg (* 1971), US-amerikanischer Drehbuchautor und Produzent
 Jonathan Kreisberg (* 1972), US-amerikanischer Jazzgitarrist und Komponist

Kreisberg, Weiteres:
 Kreisberg (Gemeinde St. Pölten), Ortschaft und Katastralgemeinde von St. Pölten, Niederösterreich